Dogma (dogme en anglais) peut faire référence à :
 Dogma, textes et articles en ligne sur la psychanalyse, la philosophie, Nietzsche, l'épistémologie, la littérature ou la sociologie ;
 Dogma, un film de Kevin Smith sorti en 1999 ;
 Dogma, une société japonaise de production de films pornographiques ;
 Dogme95, un manifeste d'esthétique cinématographique.
 Dogma, une police d'écriture.